Solstorm kan syfta på:

 Solstorm (astronomi) – ett solfenomen
 Solstorm (roman) – en roman
 Solstorm (film) – en film